Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 63-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 63-as villamos (Budapest)megszűnt

Németország 

 63-as villamos (Berlin)